Ordet formel har flere betydninger eller specialiseringer, men er overordnet en formél opskrift:
Matematisk formel (f.eks. Eulers formel, Herons formel...)
I kemi og biologi:
Kemisk formel
Empirisk formel
Strukturformel

Se også
Formelsamling
Formel 1